Ел Салто Верде има више значења:

 Ел Салто Верде (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто Верде (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику